Миниола има више значења:
 Миниола (Флорида)
 Миниола (Канзас)
 Миниола (Ајова)
 Миниола (Тексас)
 Миниола (Њујорк)